Sancti-Spíritus (Estremadura) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Badajoz, w Estramadurze.
 Sancti-Spíritus (Kastylia i León) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Salamanka, w Kastylii i León.
 Sancti Spíritus – miasto w środkowej Kubie, w prowincji Sancti Spíritus.
 Sancti Spíritus (prowincja) – kubańska prowincja położona w środkowej części kraju.